

Самуїлово () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Петрич.
 Самуїлово () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Самуїлово () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Сливен.
 Самуїлово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Стара Загора.